Peret se poate referi la:

 Peret - este numele unui anotimp din calendarul egiptean 
  - cântăreț spaniol